Abancourt ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:
 Abancourt (Nord), Gemeinde im Département Nord
 Abancourt (Oise), Gemeinde im Département Oise
 Abancourt, ehemalige Gemeinde im Département Seine-Maritime, heute Teil von Saumont-la-Poterie
 Warfusée-Abancourt, ehemalige Gemeinde des Départements Somme, heute Teil von Lamotte-Warfusée

Abancourt ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-François Frérot d’Abancourt (1756–1801), französischer General und Ingenieurgeograph
 Charles-Xavier Franqueville d’Abancourt (1758–1792), französischer Kriegsminister
 François-Jean Willemain d’Abancourt (1745–1803), französischer Dichter
 Franciszek Ksawery d’Abancourt de Franqueville (1815–1892), galizischer Ökonom und Publizist

 Louis-Joseph Grandeau d’Abancourt (1761–1832), französischer General